Lars Haugen (né le  à Oslo) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Vålerenga Ishockey, il débute dans la GET Ligaen en 2006 avec le Sparta Sarpsborg. Il signe au Lørenskog IK en 2009. À la suite du recrutement de Jordan Parisé, il est prêté au Manglerud Star Ishockey en 2010. Ses performances lui permettent d'être repéré par le HK Dinamo Minsk dans la KHL. Il est alors laissé à disposition du HK Chakhtsior Salihorsk dans l'Ekstraliha afin de continuer sa progression. Il s'impose dans l'effectif du Dinamo Minsk à partir de la saison 2012-2013.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2011.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2006-2007 || Sparta Sarpsborg 2 || 1. divisjon || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,70 || 87,0 ||  || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Sparta Sarpsborg || GET-ligaen || 14 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,44 || 87,6 || 0 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 0,00 || 100 ||  || 0
|-
| 2007-2008 || Sparta Sarpsborg 2 || 1. divisjon || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,38 || 91,9 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sparta Sarpsborg || GET-ligaen || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,22 || 92,1 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Sparta Sarpsborg 2 || 1. divisjon || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 0,67 || 97,6 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Sparta Sarpsborg || GET-ligaen || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,40 || 90,0 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Lørenskog IK || GET-ligaen || 45 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,04 || 89,5 || 3 || 4 || 4 ||  ||  || 238 ||  || 3,53 || 88,1 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Lørenskog IK || GET-ligaen || 13 ||  ||  ||  || 744 ||  || 3,07 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Manglerud Star || GET-ligaen || 18 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,78 || 90,5 || 1 || 0 || 6 ||  ||  || 330 ||  || 1,45 || 91,0 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || Lørenskog IK 2 || 1. divisjon || 2 ||  ||  ||  || 119 ||  || 4,01 || 84,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HK Dinamo Minsk || KHL || 1 ||  ||  ||  || 65 ||  || 2,77 || 91,9 || 0 || 0 || 2 ||  ||  || 121 ||  || 1,98 || 93,5 ||  || 0
|-
| 2011-2012 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 27 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,04 || 92,5 || 3 || 4 || 10 ||  ||  || 602 ||  || 2,09 || 91,9 ||  || 0
|-
| 2012-2013 || HK Iounost Minsk || VHL || 5 ||  ||  ||  || 308 ||  || 2,14 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Minsk || KHL || 22 || 13 || 7 || 4 ||  || 39 || 1,81 || 93,3 || 2 || 0 || pj || vic || def || min || bc || moy || arr || bl || pun
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Minsk || KHL || 26 || 6 || 14 || 3 ||  || 60 || 2,63 || 91,0 || 2 || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-

| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 30 || 15 || 9 || 5 ||  || 69 || 2,63 || 92,2 || 3 || 0 || 3 ||  ||  || 145 ||  || 4,14 || 88,4 ||  || 0
|-
| 2015-2016 || Färjestad BK || SHL || 30 || 16 || 10 || 0 ||  || 72 || 2,61 || 90,6 || 0 || 2 || 1 ||  ||  || 55 ||  || 5,45 || 68,8 ||  || 0
|-
| 2016-2017 || Färjestad BK || SHL || 35 || 20 || 14 || 0 ||  || 72 || 2,14 || 92,4 || 6 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Färjestad BK || SHL || 31 || 17 || 12 || 0 ||  || 71 || 2,37 || 91,5 || 1 || 0 || 6 || 2 || 3 || 300 || 14 || 2,80 || 92,2 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Klagenfurter AC || EBEL || 40 ||  ||  ||  ||  || 73 || 1,83 || 92,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Klagenfurter AC || EBEL || 15 ||  ||  ||  || 866 || 32 || 2,22 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Manglerud Star || GET-ligaen || 16 || 6 || 8 || 0 ||  ||  || 3,99 || 89,2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Manglerud Star || GET-ligaen  ||  ||

En équipe nationale

| 2004 ||  Norvège U18 || Championnat du monde U18 || 5 ||  ||  || 6,04 || 84,3 ||  || 0 || 
|-
| 2005 ||  Norvège U18 || Championnat du monde U18 (Division 1) || 1 ||  || 6,00 || 75,0 ||  ||  ||  || 
|-
| 2006 ||  Norvège junior || Championnat du monde junior || 4 || 199 ||  || 5,73 || 86,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2011 ||  || Championnat du monde || 7 || 361 || 19 || 2,83 || 92,1 || 1 || 0 || 
|-
| 2012 ||  Norvège || Championnat du monde || 7 || 425 || 20 || 2,82 || 90,9 || 1 || 0 || 
|-
| 2013 ||  Norvège || Championnat du monde || 6 || 311 || 15 || 2,70 || 91,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2014 ||  Norvège || Jeux olympiques d'hiver || 4 || 198 || 13 || 3,64 || 88,9 || 0 || 0 || 
|-
| 2014 ||  Norvège || Championnat du monde || 4 || 245 || 13 || 3,18 || 87,3 || 1 || 2 || 
|-
| 2015 ||  Norvège || Championnat du monde || 5 || 293 || 11 || 2,46 || 89,4 || 0 || 2 || 
|-
| 2016 ||  Norvège || Championnat du monde || 4 || 207 || 10 || 2,61 || 90,4 || 0 || 0 || 
|-
| 2017 ||  Norvège || Qualifications pour les JO 2018 || 3 || 178 || 6 || 2,02 || 89,1 || 0 || 2 || 
|-
| 2017 ||  Norvège || Championnat du monde || 5 || 301 || 11 || 2,19 || 90,8 || 0 || 0 || 
|-
| 2018 ||  Norvège || Championnat du monde || 5 || 251 || 19 || 4,54 || 83,8 || 1 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Färjestads BK
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Vålerenga ishockey